Гончарова Наталія:
 Гончарова Наталія Іванівна (1785—1848) — фрейліна з роду Загряжських, господарка підмосковної садиби Ярополець. Мати Наталії Миколаївни Гончарової, дружини Олександра Сергійовича Пушкіна.
 Гончарова Наталія Миколаївна (1812—1863) — дружина Олександра Пушкіна, праправнучка Гетьмана України Петра Дорошенка.
 Гончарова Наталія Миколаївна (акторка) (нар. 1985) — російська актриса театру і кіно.
 Гончарова Наталія Михайлівна (нар. 1988) — російська стрибунка у воду. Призерка Олімпійських Ігор 2004 року.
 Гончарова Наталя Олегівна ( 1989) — українська і російська волейболістка, діагональна нападаюча, гравечиня збірної Росії, чемпіонка світу 2010 року, дворазова чемпіонка Європи.
 Гончарова Наталія Сергіївна (1881—1962) — російська художниця-авангардистка.
 Гончарова Наталія Станіславівна (нар. 1970) — російська кіноактриса.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок